Félix Barbelin (1808-1869), prêtre jésuite français, missionnaire aux États-Unis ;
 Lisa Barbelin (2000-), archère français.